Know Your Enemy (Manic Street Preachers), album van de Manic Street Preachers uit 2001
 Know Your Enemy (Green Day), single van Green Day uit 2009
 Know Your Enemy (Rage Against the Machine), nummer van Rage Against the Machine uit 1992
 Know Your Enemy (2019), Amerikaanse film uit 2019